

Відомі носії 
 Голіней Олег Васильович — український військовик, підполковник ЗСУ. Герой України (2022).
 Голіней Роман Юрійович (1974) — український поет. Кандидат фізико-математичних наук.

Українські прізвища